

Sigle 
 Friauler Eisenbahn-Gesellschaft – società ferroviaria austriaca, poi italiana

Codici 
 FEG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Fergana  (Uzbekistan)